Исидро Фабела има више значења:

 Општина Исидро Фабела (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Исидро Фабела (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику